

Persone
 Antonio Fusi (1956) – allenatore di ciclismo italiano
 Fabio Fusi (1969) – nuotatore italiano
 Flavio Fusi (1950) – giornalista italiano
 Furio Fusi (1947) – atleta italiano
 Giuseppe Fusi (1947) – ex calciatore italiano
 Luca Fusi (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Valdo Fusi (1911-1975) – avvocato, politico e scrittore italiano
 Walter Fusi (1924-2013) – pittore italiano

Aziende 
 Fusi – casa motociclistica milanese, attiva dal 1932 al 1955

Cucina 
 Fusi – forma italianizzata del piatto istriano chiamato fuži

Pagine correlate 
 Fusa (disambigua)
 Fuse
 Fuso

Altri progetti